Maskowanie – inaczej przysłanianie
 Maskowanie – zjawisko zachodzące w układzie słuchowym polegające na podwyższeniu progu detekcji sygnału maskowanego w wyniku obecności innego sygnału
 Maskowanie – kamuflaż
 Maskowanie – w psychologii

Zobacz też: maska